Trachysiphonella är ett släkte av tvåvingar. Trachysiphonella ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Fritflugor
Trachysiphonella